Herman de Man (schrijver), een Nederlandse schrijver die leefde van 1898 tot 1946
 Herman de Man, een veelvoorkomend typetje in het radioprogramma MiddenInDeNachtRick.